В настоящий список включены:
 Герои Социалистического Труда, на момент присвоения звания проживавшие на территории современной Атырауской области Казахстана (в советское время — Гурьевской области Казахской ССР), — 68 человек;  выделены Герои, которые проживали на территории южных районов Гурьевской области, переданных 20 марта 1973 года во вновь образованную Мангышлакскую (Мангистаускую) область (17 человек);
 уроженцы Атырауской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР, — 8 человек;
 Герои Социалистического Труда, прибывшие на постоянное проживание в Атыраускую область, — 1 человек.

Вторая и третья части списка могут быть неполными из-за отсутствия данных о месте рождения и проживания ряда Героев.

В таблицах отображены фамилия, имя и отчество Героев, должность и место работы на момент присвоения звания, дата Указа Президиума Верховного Совета СССР, отрасль народного хозяйства, место рождения/проживания (знаком * выделены регионы, не относящиеся к Атырауской области), а также ссылка на биографическую статью на сайте «Герои страны». Формат таблиц предусматривает возможность сортировки по указанным параметрам путём нажатия на стрелку в нужной графе.

История 
Первыми на территории Гурьевской (Атырауской) области звания Героя Социалистического Труда были удостоены 57 коневодов (в том числе 8 человек, проживавших в районах будущей Мангышлакской области), которым эта высшая степень отличия была присвоена Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 июля 1948 года (объёмный указ на 359 казахстанских животноводов).

Подавляющее большинство Героев Социалистического Труда в Атырауской области приходится на сельскохозяйственное производство — 56 человек. Строительство и нефтедобывающую промышленность представляют по 3 человека; транспорт, геологию — по 2; газовую, рыбопромысловую промышленность и здравоохранение — по 1.

Лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в Гурьевской области

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Уроженцы Атырауской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Герои Социалистического Труда, прибывшие в Атыраускую область на постоянное проживание из других регионов

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

См. также 
 Герои Социалистического Труда Мангистауской области

Ссылки 
 Патриотический интернет-проект «Герои страны»
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы / Сост. А. Б. Бейсембаев и др. — Т. 3. — Алма-Ата: Казахстан, 1970.
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы / Сост. М. Х. Абилова, И. Н. Бухонова, М. Кайргалиев. — Т. 5. — Алма-Ата: Казахстан, 1985.

История Атырауской области

Атырауская